Esistono due comuni spagnoli con questo nome:
El Molar (Madrid), un comune situato nella comunità autonoma di Madrid.
El Molar (Tarragona), un comune spagnolo situato nella provincia de Tarragona, nella comunità autonoma della Catalogna.